Sant Andreu ist der Name folgender:

Orte:
 Sant Andreu (Barcelona), ein Stadtbezirk von Barcelona
 Sant Andreu de la Barca, eine Stadt in der Provinz Barcelona
 Sant Andreu de Llavaneres, eine Stadt in der Provinz Barcelona
 Sant Andreu de Palomar, ein Stadtteil von Barcelona

Sportvereine:
 UE Sant Andreu, Fußballverein aus Barcelona

Siehe auch:
 San Andrés
 Andreas (Apostel), ein Apostel Jesu Christi